Уоррен Фу () — американский клипмейкер, иллюстратор и дизайнер. Является представителем французской компании Partizan Midi-Minuit, которая занимается производством рекламы и видеоклипов по всему миру, а также агентства Creative Artists Agency.

В список артистов, которым Фу снял видеоклипы входят Daft Punk, The Weeknd, Snoop Dogg, Pharrell Williams, The Strokes, HAIM, The Killers, Depeche Mode, Weezer, Paramore, Mark Ronson, Julian Casablancas, A Tribe Called Quest и Aaliyah.

Он также участвовал в разработке концепт-артов для Звёздных войн, в частности Генерала Гривуса.

Видеография 

2020
 Dua Lipa featuring DaBaby — «Levitating»
 The Strokes — «Ode to the Mets»
 Hayley Williams — «Cinnamon»
 Hayley Williams — «Leave It Alone»
 Hayley Williams — «Simmer»

2019
 Zedd and Kehlani — «Good Thing»
 The 1975 — «PEOPLE»
 Gesaffelstein & Pharrell Williams — «Blast Off»
 Rex Orange County — «10/10»
 Zedd & Katy Perry — «365»

2018
 The 1975 — «It’s Not Living (If It’s Not With You)»
 The 1975 — «Sincerity Is Scary»
 A Tribe Called Quest — «The Space Program»
 Paramore — «Rose-Colored Boy»
 CHVRCHES — «Miracle»

2017
 Phoenix — «J-Boy»
 The Weeknd feat. Daft Punk — «I Feel It Coming»
 Lo Moon — «Loveless»

2016
 The Growlers — «I’ll Be Around»
 The Strokes — «Threat of Joy»
 Rey Pila — «Surveillance Camera»
 CHVRCHES — «Clearest Blue»

2015
 Jeff Lynne's ELO — «When I Was a Boy»
 Julian Casablancas+The Voidz — «Human Sadness»
 Snoop Dogg feat. Stevie Wonder, Pharrell Williams — «California Roll»
 Brandon Flowers — «Still Want You»
 My Dear — «Better Dance»

2014
 Weezer — «Back to the Shack»
 Har Mar Superstar — «Restless Leg»
 HAIM — «If I Could Change Your Mind»

2013
 Daft Punk — «Get Lucky»
 Daft Punk — «Instant Crush»
 The Killers — «Just Another Girl»
 Daft Punk — «Lose Yourself to Dance»
 Exclamation Pony — «Pseudo Individual»
 The Virgins — «Travel Express»
 Har Mar Superstar — «Lady You Shot Me»
 The Virgins — «Prima Materia»
 Depeche Mode — «Soothe My Soul»

2012
 The Killers — «Miss Atomic Bomb»
 The Killers — «Runaways»
 The Darkness — «Everybody Have a Good Time»
 The Darkness — «With a Woman»
 Nero — «Must Be the Feeling»

2011
 The Kooks — «Is It Me»
 The Kooks — «Junk of the Heart (Happy)»
 The Strokes — «Under Cover of Darkness»

2010
 Daft Punk — «Derezzed»
 Mark Ronson — «Bang Bang Bang»
 Mark Ronson — «The Bike Song»

2009
 Julian Casablancas — «11th Dimension»

2008
 Little Joy — «No One’s Better Sake»

2007
 The Strokes — «You Only Live Once» (Alternate version)

2001
 Aaliyah — «Aaliyah MTV Promo»

Примечания

Ссылки 
 
 Уоррен Фу на imvdb.com

Режиссёры видеоклипов США